Mordelles (en bretó Morzhell, en gal·ló Mordèll) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine. L'any 2006 tenia 6.628 habitants.

Demografia

Administració

Galeria d'imatges 
 Jeanne Coroller-Danio nacionalista bretona.

Referències 

Municipis del districte de Rennes